Togliatti puede referirse a

 Palmiro Togliatti, político italiano.
 Togliatti, ciudad en Rusia.